Longyear ist der Familienname folgender Personen:

 Barry B. Longyear (* 1942), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 John Munroe Longyear (1850–1922), US-amerikanischer Holzbauunternehmer
 John W. Longyear (1820–1875), US-amerikanischer Politiker
 Judith Q. Longyear (1938–1995), US-amerikanische Mathematikerin

Longyear bezeichnet außerdem:
 in Kurzform die von John Munroe Longyear gegründete Ortschaft Longyearbyen auf Spitzbergen
 dessen Flughafen, siehe Flughafen Longyearbyen